These Days může být:

 hudební alba
 These Days (album, Crystal Gayle) – album zpěvačky Crystal Gayle z roku 1980
 These Days (album, Family Brown) – album skupiny Family Brown z roku 1988
 These Days (album, The Grapes of Wrath) – album skupiny The Grapes of Wrath z roku 1991
 These Days (album, Bon Jovi) – album skupiny Bon Jovi z roku 1995
 These Days (album, Goodness) – album skupiny Goodness z roku 1999
 These Days (album, Vince Gill) – album hudebníka Vince Gilla z roku 2006
 písně
 „These Days“ (píseň, Jackson Browne) – píseň hudebníka Jacksona Brownea
 „These Days“ (píseň, Bon Jovi) – píseň skupiny Bon Jovi z roku 1995
 „These Days“ (píseň, Bardot) – píseň skupiny Bardot z roku 2000
 „These Days“ (píseň, Powderfinger) – píseň skupiny Powderfinger z roku 2000
 „These Days“ (píseň, Rascal Flatts) – píseň skupiny Rascal Flatts z roku 2002
 „These Days“ (píseň, Alien Ant Farm) – píseň skupiny Alien Ant Farm z roku 2003
 „These Days“ (píseň, Gyroscope) – píseň skupiny Gyroscope z roku 2008
 „These Days“ (píseň, Foo Fighters) – píseň skupiny Foo Fighters z roku 2011